Фински се може односити на:
 Фински језик
 Финска
 Финци